Рильке () — фамилия.
 Рильке, Райнер Мария (1875—1926) — один из самых влиятельных поэтов-модернистов XX века.
 Рильке, Эмиль (род. 1983) — чешский футболист.